le sigle LGSA peut faire référence à :
 Logiciel de gestion des services d'assistance, logiciel applicatif permettant le suivi de l'activité de services d'assistance en tout genres ;
 .

Code

Codes OACI des aéroports